Волшебник Изумрудного города:

 Волшебник Изумрудного города — сказочная повесть А. М. Волкова, переработка сказки Фрэнка Баума «Удивительный Волшебник из Страны Оз», написана в 1939 году.
 Волшебник Изумрудного города (телеспектакль) — телевизионный кукольный спектакль по повести А. М. Волкова, ЦТ СССР, 1968. Режиссёр — Нина Зубарева.
 Волшебник Изумрудного города (мультфильм) — 10-серийный кукольный мультфильм по повестям А. М. Волкова, студия «Экран», СССР, 1974 год. Режиссёры — Александр Боголюбов, Кирилл Малянтович.
 Волшебник Изумрудного города (фильм) — экранизация сказки А. М. Волкова, Россия, 1994. Режиссёр — Павел Арсенов.
 Волшебник Изумрудного города (фильм, 2024) — будущий российский фильм, экранизация сказки Волкова.
 Волшебник Изумрудного города (ансамбль) — музыкальная группа (сокращённо — ВИГ), основанная в декабре 1984 года в г. Зеленограде.

См. также 
 Приключения в Изумрудном городе (мультфильм) — 4-серийный мультфильм по двум сказкам Фрэнка Баума, Россия, 1999 год.
 Волшебник (значения)